Мужской одиночный разряд в стрельбе из лука входил в программу Стрельбы из лука на летних Олимпийских играх 2004 года. Финал проходил 19 августа на стадионе Панатинаико.

Квалификационный раунд 
Лучники из Кореи, являвшиеся фаворитами как в мужских, так и в женских соревнованиях, в квалификационном раунде заняли 1, 4 и 5 места. Результат Лим Дон Хёна (687 очков) стал новым мировым рекордом для 72 стрел. Однако, МОК не зарегистрировал это достижение в качестве олимпийского рекорда, так как оно было показано 12 августа, перед официальной церемонией открытия Игр.

Поскольку корейские лучники заняли именно такие места, они не смогли бы занять весь пьедестал даже при наилучшем своём выступлении в турнире на выбывание. Максимально возможным результатом для них стали бы золото и бронза (4 и 5 места встречаются друг с другом не позднее четвертьфинала, а в полуфинале — с участником, занявшим в квалификационном раунде 1 место)

Наилучшим результатом для призёров предыдущей летней Олимпиады стало 14 место в квалификационном раунде (Витсе ван Альтен) и четвертьфинал в турнире на выбывание (Вик Вандерле).

Кубковая часть

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Интересные факты 
1/32 финала
Первый раунд матчей на выбывание состоялся 16 августа. В нём приняли участие 64 лучника. В следующий круг вышли 32 победителя, проигравшие заняли места с 33 по 64 в соответствии с их местом в квалификации. Каждый матч состоял из 6 эндов по 3 стрелы, таким образом, максимально возможный результат составлял 180 очков. Наилучший результат в этом раунде показал украинский лучник Александр Сердюк — 164 очка.

Самым неожиданным результатом раунда стала победа спортсмена из Бутана Таши Пэлджора, занявшего по итогам квалификации 52 место, над 13-м сеяным французом Жоселином де Грандисом.

1/16 финала
По итогам этого раунда количество продолжающих борьбу за медали спортсменов уменьшилось до 16. Проигравшие были квалифицированы в итоговом протоколе с местами от 17 до 32. Корейский лучник Им Дон Хён показал лучший результат (171 очко), который всего 1 очко уступает олимпийскому рекорду. Индиец Сатьядев Прасад, показавший 48-й результат в квалификационном раунде, стал самым «низкосеяным» участником, преодолевшим рубеж 1/16 финала.
31-й сеяный, британец Лоуренс Годфри выбил из борьбы за медали занявшего 2-е место в квалификации Магнуса Петерсена из Швеции. Кроме того, проиграли свои матчи и два других лучника из первой десятки квалификации: украинец Дмитрий Грачёв (6) — Сю Хайфэну (27) из КНР, а датчанин Хассе Павия Линд (8) — другому представителю Украины Александру Сердюку (25). Корейский лучник Пак Юн Мо (4) был недалек от поражения в матче с представителем Казахстана Станиславом Забродским (29). Равенство было зафиксировано по итогам первых 18 стрел. Первым выстрелом на тай-брейке оба спортсмена попали в «яблочко». Второй выстрел корейца был таким же точным, в то время как Забродский поразил «девятку». Еще один тай-брейк понадобился во встрече Виктора Рубана (Украина) и тайваньца Ван Чжэнбана, где точнее был Рубан (9-8).

1/8 финала
Встречи этого раунда состоялись 19 августа и прошли в том же самом формате, как и предыдущие два раунда (18 стрел).

Четвертьфинал
Этот раунд стал первым из тех, что проводятся в формате 12 стрел. Четвертьфиналы прошли 19 августа. Наилучший результат в раунде показал австралиец Тим Каддихи, достаточно неожиданно победив одного из корейских фаворитов — Пак Юн Мо со счётом 112:111. В предыдущем раунде австралиец выбил из борьбы ещё одного корейского лучника — Чан Ён Хо. Последний из корейцев — посеянный первым Им Дон Хён — проиграл одно очко японцу Хироси Ямамото.

Полуфиналы

Ямамото и Каддихи повторили олимпийский рекорд для поединка из 12 стрел, установленный в Атланте. В перестрелке первым выстрелом Ямамото попал в центр мишени, а Каддихи — выбил только 9 очков, не попав в финал.

Матч за 3 место

Финал

Финал и матч за 3 место проходили 19 августа. В финале впервые участвующему в Олимпиадах итальянцу противостоял японский лучник-ветеран. Золотая олимпийская медаль Гальяццо стала первой в истории итальянской стрельбы из лука. Ямамото был удостоен своей торой олимпийской медали через 20 лет после первой награды (бронзы Лос-Анджелеса).